Sólyom László (1908–1950) katonatiszt, altábornagy, pártmunkás, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke
 Sólyom László (1914–1980) kertészmérnök
 Sólyom László (1919–2003) író, újságíró, színdarabíró
 Sólyom László (1942) alkotmányjogász, politikus, köztársasági elnök (2005–2010 között)
 Sólyom László (1946) filmrendező, operatőr, Sólyom László katonatiszt fia
 Sólyom László (1955) jégkorongozó